Edward Schmidt – biolog niemiecki
 Edward Szmidt – biegacz polski
 Edward Schmidt – naczelnik Kłodzka